Mittelhäuser steht für:

 Mittelhäuser (Taubenrasse), eine Rasse der Formentauben (D/0045)

Mittelhäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Lebrecht Christoph Daniel Mittelhäuser (1727–1801), Arzt